Indywidualne Mistrzostwa Rosji na Żużlu 2009 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Rosji w sezonie 2009. W finale zwyciężył Denis Gizatullin.

Finał 
 Oktiabrskij, 31 sierpnia 2009

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Rosji na żużlu 2009

2009
2009 w sporcie żużlowym